Sarach ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Sarach (* 1953), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister der Stadt Ahrensburg
 Michel Sarach (1909–2000), russisch-französischer Rechtsanwalt, Unternehmer, Herausgeber sowie Volkskundler